Die 23 Stadtbezirke der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart sind in 152 Stadtteile unterteilt. Die Gliederung ist in der Hauptsatzung vom 22. Juni 1999 geregelt (in Kraft getreten am 1. Januar 2001 mit Änderungen zum 1. Juli 2007 und 1. Januar 2009).

Mit Wirkung vom 1. Juli 2007 wurde die Stadtgliederung in den Stadtbezirken Stuttgart-Mitte und Vaihingen verändert. Dazu war die Hauptsatzung durch Beschluss des Gemeinderats vom 22. März 2007 entsprechend geändert worden. Somit gibt es im Stadtbezirk Vaihingen nunmehr zwölf Stadtteile, indem der bisherige Stadtteil 701 Vaihingen entsprechend aufgeteilt wurde. Im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte wurde eine Grenzänderung und damit verbunden entsprechende Umbenennungen zweier Stadtteile vorgenommen. Somit gibt es seit 1. Juli 2007 insgesamt 149 Stadtteile. Zum 1. Januar 2009 erhöhte sich Zahl der Stadtteile auf insgesamt 152, da der Stadtteil Botnang in die vier Stadtteile Botnang-West, Botnang-Nord, Botnang-Süd und Botnang-Ost aufgeteilt wurde.

Die Zahl der Stadtviertel stieg dabei von 300 auf 318. Ziel ist hier, soweit möglich Bereiche mit vorwiegend Industrie- und Gewerbenutzung, Wohnen sowie Naturräume innerhalb eines Stadtteils zu trennen.

Die Liste enthält die Einwohnerzahlen der Stadtbezirke und Stadtteile mit Stand vom 31. Mai 2020 und die amtlichen Stadtteilnummern vor den Stadtteilnamen.

Liste der Stadtbezirke 
Die 23 Stuttgarter Stadtbezirke lassen sich in 5 innere und 18 äußere Bezirke einordnen. Dabei entspricht das innere Stadtgebiet weitgehend der Stuttgarter Markung, wohingegen das äußere Stadtgebiet die Markungen der nach und nach eingemeindeten Orte widerspiegelt. Die Stadtbezirke wiederum sind in einzelne Stadtteile untergliedert. Dabei gibt es Bezirke mit nur einem Stadtteil bis zu Bezirken mit achtzehn Stadtteilen. Die Einwohnerzahlen der Bezirke reichen von rund 6000 bis zu über 71.000.

Liste der Stadtteile

Liste der Orte

Siehe auch 
 Liste der Wappen in Stuttgart

Weblinks 
 Daten der Stadtbezirke und Stadtteile – Landeshauptstadt Stuttgart
 Übersicht der Stadtbezirke – Landeshauptstadt Stuttgart
 Hauptsatzung der Landeshauptstadt Stuttgart
 Stadtteilmanagement – Landeshauptstadt Stuttgart

Einzelnachweise 

!
!
Stuttgart
Stadtbezirke Und Stadtteile Stuttgart